Luján – miasto w Argentynie
 Luján – rzeka w Argentynie
 Luján – klub piłkarski w Argentynie
 María Carolina Luján (ur. 1985) – argentyńska szachistka